Жадейки  — топоним:

Белоруссия 
 Жадейки — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Жадейки — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Жадейки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.